Bitwa morska pod Kopenhagą (1427) – 22 lipca 1427 podczas wojny duńsko-hanzeatyckiej 1426–1435
 Bitwa morska pod Kopenhagą (1801) – 2 kwietnia 1801 podczas wojny Francji z drugą koalicją